Ел Чилариљо има више значења:

 Ел Чилариљо (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чилариљо, Ла Лома (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чилариљо (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чилариљо (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чилариљо, Лас Лахитас (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чилариљо (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику